Een houtsoort.
 De vroegere naam van BOS+ Tropen.